Rudenko – (Leonid Rudenko), DJ z Rosji
 Rudenko – wieś na Ukrainie, obwód lwowski, rejon radziechowski